TBP ima više značenja.

 2,4,6-Tribromofenol, jedinjenje
 Tributil fosfat, rastvarač